Peter Bieri, schrijver met het pseudoniem Pascal Mercier (1944-), Zwitsers schrijver
 Peter Bieri (politicus) (1952-), Zwitsers politicus